Александр Александрович Борисов:
 Борисов, Александр Александрович (род. 1974) — российский член Совета Федерации от Псковской области.
 Борисов, Александр Александрович (род. 1949) — советский баскетболист, советский и белорусский тренер.